Die Formel-BMW-ADAC-Saison 2003 war die zweite Saison der deutschen Formel-BMW-Meisterschaft. Sie begann am 26. April 2003 in Hockenheim und endete am 5. Oktober 2003 an selber Stelle. Maximilian Götz gewann den Meistertitel der Fahrer, sein Team Mücke Motorsport die Meisterschaft der Teams.

Starterfeld 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das FB02-Chassis von Mygale und 140 PS starke Motoren von BMW.

Rennkalender 
Die Rennen fanden überwiegend im DTM-Rahmenprogramm statt, einmal trat die Serie zusammen mit der Formel 1 an.

Wertungen

Punktesystem 
Die Punkte wurden nach folgendem Schema vergeben:

Fahrerwertung

Teamwertung 

Motorsportsaison 2003